Brevibucca är ett släkte av rundmaskar. Brevibucca ingår i familjen Brevibuccidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Brevibucca